APMP steht für

 Asia Pacific Metrology Programme, ein Verband der meteorologischen Organisationen im Pazifik-Raum
 Association of Professional Motoring Press, eine Abspaltung der Irish motoring writers, die den Preis Irish Car of the Year vergeben
 Association of Proposal Management Professionals, weltweit tätiger Berufsverband

Abkürzung